ALPI: Atlas Lingüístico de la Península Ibérica
 Alpi: Nom italià dels Alps
Estadi delle Alpi: Estadi de Torí